Giovannino – diminutivo del nome Giovanni
 Giovannino – film di Paolo Nuzzi del 1976

Pagine correlate 
San Giovannino